Nisam (onderdistrict), een onderdistrict van het Indonesische regentschap Aceh Utara
 Nizam, titel van de islamitische vorsten van de Indiase staat Haiderabad